Андреас Шмидт-Шаллер (; 23 ноября 1963, Финнентроп, ФРГ — 28 сентября 2017, Берлин) — немецкий  кино и телевидения, .

Биография 
Вырос в Меркишес-Фиртель. В 1980-х годах пел и был гитаристом в рок-группе Lillies große Liebe.
Посещал семинары по актёрскому мастерству и режиссуре.

Дебютировал в кино в 1987 году. За свою тридцатилетнюю карьеру снялся в более чем 130 кино- и телефильмах, участвовал в ТВ-программах. Кроме того, руководил театром. В ноябре 2005 года состоялась премьера режиссёрской работы Шмидта в Берлинском театре на Курфюрстендамм.

Трижды номинировался на высшую национальную премию Германии в области кинематографа Deutscher Filmpreis, выиграл её в 2009 году. В 2012 году был удостоен премии Grimme-Preis за участие в телефильме «Хорошее лето» (Ein guter Sommer).

Известность ему принесло участие в фильмах «Лето на балконе» (2005), «Луна и другие любовники» (2008), телесериалах «Телефон полиции — 110» и «Место преступления» и др.

Умер от рака.

Избранная фильмография 
 2008 — Закон — Хайо
 2008 —Луна и другие любовники — Зигги 
 2008 — Доказательство жизни (сериал)
 2007 — Фальшивомонетчики — Зилински
 2005 — Клоун
 2004 — Забойный футбол — Юрген
 2000 — Забыть Америку
 1998—2001 — Клоун (сериал)
 1992—2006 — Закон Вольфа (сериал)
 1989 — Смерть пеликана
 1988 — Охотники в прериях Мексики
 1986 — Мальчик с большой чёрной собакой
 1973—2004 — Телефон полиции - 110 (сериал) — Томас Граве
 1973—1983 — Вечный зов (сериал) — эпизод

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Германии
Актёры телевидения Германии
Лауреаты Grimme-Preis
Лауреаты премии Deutscher Filmpreis
умершие от рака